La Temporada 2005 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 2005.

Torneos locales

Primera división 
Esta temporada se jugó con un número par de equipos (20).

Apertura 

 Tabla de Posiciones Final:

 Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

 Final:<center>

Clausura 

 Tabla de Posiciones Final:

 Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

 Final

Primera B 

También ascendió directamente Antofagasta, como subcampeón de la categoría.

Se disputó una Liguilla de Promoción que debían jugar los equipos que ocuparon los lugares 3° y 4° del torneo de Primera B (Provincial Osorno y Ñublense) contra aquellos equipos que ocuparon el 17.º y 18.º lugar en la tabla de promedios de Primera División (Deportes Puerto Montt y Deportes Melipilla). Como Ñublense estaba en calidad de invitado en la competencia (por ser recién ascendido de la Tercera División) no pudo competir en la liguilla, y fue reemplazado O'Higgins. Los ganadores participaron en la Primera División durante la Temporada 2006.

Ascendió O'Higgins y descendió Deportes Melipilla. Provincial Osorno y Deportes Puerto Montt mantuvieron su división de origen.

Tercera División

Ascensos y descensos

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores 

Los representativos chilenos fueron:
 Colo-Colo: Eliminado en fase previa, por goles de Visita
 Cobreloa: Eliminado en primera ronda, por puntaje tras Guadalajara, Once Caldas Superando al Club Argentino San Lorenzo (6 PJ, 2 PG, 2 PE, 2 PP, 6 GF, 7 GC)
 Universidad de Chile: Eliminado en octavos de final por el Club Santos, logrando el segundo lugar de su grupo, con (6 PJ, 2 PG, 3 PE, 1 PP, 9 GF, 9 GC)

Copa Sudamericana 

Los equipos chilenos participantes fueron:
 Universidad de Chile: Eliminado en primera ronda por Universidad Católica
 Universidad Católica: Eliminado en semifinales por Boca Juniors

Selección nacional 
Tabla con los partidos de la selección chilena de fútbol durante 2005.

Partidos oficiales

Partidos no oficiales 

<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=10%|Competencia
!widht=30%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|17 de mayo del 2005
| Estadio SausalitoViña del Mar, Chile
| Combinado 5.ª Región
|align=center| 1 - 0
|<center>Amistoso<center>
|González 
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|25 de mayo del 2005
| Estadio La PortadaLa Serena, Chile
| Combinado 4.ª Región
|align=center| 3 - 1
|<center>Amistoso|Millape , Suazo , Villanueva 
|}

Selección sub-20

Selección sub-17

Selección sub-15

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

Temporadas del fútbol chileno